zeekatten (inktvissen)
 gewone zeekat (Sepia officinalis)
 holocephali, een onderorde van vissen